Isis (godin), een van de belangrijkste godinnen van de Egyptische mythologie
 Isis (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter
 Isis (tijdschrift), een academisch tijdschrift uitgegeven door de universiteit van Chicago
 Isis, een tijdschrift uitgegeven door Lorenz Oken
 Isis (Lully), een opera van Jean-Baptiste Lully
 The Isis, het gedeelte van de Thames dat door Oxford stroomt
 DJ Isis, voorheen 100% Isis, een Nederlandse dj
 Isis (Bob Dylan), een nummer van Bob Dylan
 Isis (band), een Amerikaanse post-rockband
 Isis (jazzrockband), een jazzrockband uit New York
 Isis (album), het gelijknamige debuutalbum van de jazzrockband
 Isis (superheldin), een stripreeks van Marvel/DC-comics
 Isis (televisieserie), een televisieserie naar de strip
 Isis (Battlestar Galactica)
 Isis (boek), een boek van de Russische filosoof, schrijver, dichter en mysticus Vladimir Solovjov
 Isis, een novellebundel van Boris Todoroff
 Isis (geslacht), een geslacht van neteldieren
 Isis (automerk), een Nederlands automerk
 Isis & Osiris, een bordspel bedacht door Michael Schacht
 Softcard, voorheen Isis Mobile Wallet, een mobiel betalingsplatform

 Islamitische Staat (in Irak en de Levant), een militante jihadistische organisatie die actief is in Irak en Syrië, ook wel bekend als Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS)
 Image and Scanner Interface Specification, een industriestandaard om data via een scanner in een computer in te lezen